Мясково — название населённых пунктов в России:

 Мясково — деревня в Шимском районе Новгородской области.
 Мясково — деревня в Селижаровском районе Тверской области.